Czerwonki ist ein polnischer Ortsname:
 Czerwonki (Mrągowo), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Czerwonki (Radziłów), Dorf im Powiat Grajewski, Woiwodschaft Podlachien
Siehe auch:
 Czerwonka